Маяк Тювагубский — упразднённый в 2013 году посёлок в Кольском районе Мурманской области России. Входил в сельское поселение Тюва-Губа.

География 
Располагался у входа в Тюва-губу, в 16 км от г. Североморска

История 
Существовал с 1959 года как посёлок при маяке.

Законом Мурманской области № 1601-01-ЗМО от 24 апреля 2013 года населённый пункт был упразднён в связи с отсутствием проживающего населения.

Население

Инфраструктура 
Маяк.

Транспорт 
Доступен водным транспортом.

Литература 
 Административно-территориальное деление Мурманской области (1920—1993 гг.). Мурманск, 1995.
 Географический словарь Мурманской области / авт.-сост. В. Г. Мужиков. Мурманск, 1996.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2013 году
Упразднённые населённые пункты Кольского района
Маяки Баренцева моря